Аввакумов Юрій — український греко-католицький священик, декан гуманітарного факультету Українського католицького університету

 Аввакумова Ірина Андріївна — російська стрибунка з трампліну